Jérôme Dupras (né en 1979), écologiste, chercheur, professeur et musicien québécois
Maurice Dupras (1923-2009),  courtier d'assurance, homme d'affaires et homme politique fédéral du Québec
Phénicia Dupras (née en 1996), kayakiste française
Richard Dupras (né en 1950), joueur professionnel québécois de hockey sur glace.